Port lotniczy Lipsk/Halle

Zobacz też 
 Lej